Veit je německá podoba podoba českého rodného jména Vít, latinsky Vitus.

Nositelem příjmení Veit nebo jeho pravopisné varianty Veith je více význačnějších osobností:
 Anna Veithová (* 1989) – rakouská alpská lyžařka, olympijská vítězka a mistryně světa
 Antonín Veith (1793–1853) – majitel panství Liběchov a mecenáš školství, věd a umění
 Eduard Veith (1856–1925) – malíř
 Jaroslav Veit (1723–1854) – herec
 Jeroným Veit († 1716) – český františkán a misionář
 Johann Emanuel Veith (1787–1876) – rakouský lékař a duchovní
 Johannes Veit (1790–1854) – německý malíř
 Josef Veith (1811–1894) – moravskoněmecký politik, rychtář v Rejcharticích, zemský poslanec
 Philipp Veit (1793–1877) – německý malíř
 Václav Jindřich Veit (1806–1864) – český hudební skladatel německého jazyka
 Vladimír Veit (* 1948) – český písničkář
 Vladimír Veith (1954–1997) – český hokejista
 Karel Veit (* 1978) – český umělec

Do šlechtického stavu byl v 19. století povýšen rod Veithů, od 18. století majitelů liběchovského panství.

Reference 

Německá příjmení
Česká příjmení